Het Tuvaluaans voetbalelftal onder 17 is een voetbalelftal voor spelers onder de 17 jaar dat Tuvalu vertegenwoordigt in internationale wedstrijden. Onder toezicht van de TNFA, komen de beste spelers van deze leeftijdscategorie uit voor Tuvalu.

Geschiedenis
Sinds 2012 krijgt het Tuvaluaans voetbalelftal onder 17 professioneel training onder Stevan de Geijter. De eerst wedstrijd werd gespeeld tegen Tofaga, en werd met 1-9 verloren. In 2012 deden ze voor het eerst mee met de NBT Cup voor B teams, waar ze tegen Lofeagai Boys, TMTI en Ha’apai United B moesten spelen.

Selectie 

Voetbal in Tuvalu
Jeugdvoetbal
Nationaal voetbalelftal onder 17